Coluber compressus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Coluber compressus Daudin, 1803 est un synonyme de Siphlophis compressus (Daudin, 1803)
 Coluber compressus Donndorf, 1798 est un synonyme de Pantherophis guttatus (Linnaeus, 1766)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae
Dipsadidae